Хубутия:

 Хубутия, Акакий (род. 1986) — грузинский футболист.
 Хубутия, Бидзина Илларионович (1928—2002) — советский и российский врач-хирург, деятель науки.
 Хубутия, Могели Шалвович (род. 1946) — хирург-трансплантолог, организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.